Алекса́ндр Ни́конов:
 Никонов, Александр Александрович (1918—1995) — советский учёный, профессор, президент ВАСХНИЛ.
 Никонов, Александр Иванович (1947—2022) — советский и российский конструктор техники оборонного назначения.
 Никонов, Александр Матвеевич (1893—1937) — советский военный деятель, комдив.
 Никонов, Александр Петрович (род. 1964) — российский журналист и писатель-публицист.